Пауль Коша́кер (; ,  — , ) — австро-немецкий историк права.

Биография 
Первоначально изучал в Грацском университете математику, затем перешёл на юридический факультет. В 1903 году становится доктором права. Занимаясь римским правом, учёный приезжает в Лейпцигский университет, где он работает с Людвигом Митайсом и Эмилем Штрогалом. Первую учёную степень получил в 1905 году в Граце. В 1908 году Кошакер становится внештатным профессором римского права в Инсбрукском университете, в следующем году — профессором немецкого университета Карла-Фердинанда в Праге. В 1915 году учёный приглашается в Лейпцигский университет, где занимает кафедру римского и немецкого гражданского права. В Лейпциге Пауль Кошакер живёт и работает более 20 лет, занимаясь — в том числе — изучением сохранившихся записей юридического содержания клинописным шрифтом древней Месопотамии, пока в 1936 году он не поступает на работу в Берлинский университет. В 1941 году Кошакер переводится в Тюбингенский университет. После выхода в отставку в 1946 году учёный продолжает преподавательскую деятельность в качестве приглашённого профессора в Мюнхенском университете (1946—1947), Галльском университете (1948), Анкарском университете (1949—1950), Боннском университете (1951). В 1947 году выходит в свет первое издание наиболее значительной работы учёного «Европа и римское право» ().

Пауль Кошакер был почётным доктором юридических факультетов университетов Афин, Оксфорда и Фрайбурга, почётным доктором философии университетов Граца и Лейпцига, действительным членом Саксонской и других академий наук. В Вене одна из улиц названа его именем (Koschakergasse).

Литература 
 Gunter Wesener: Römisches Recht und Naturrecht (= Geschichte der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Graz. Teil 1). Graz 1978, S. 112—115.
 Michael P. Streck, Gero Dolezalek: Paul Koschaker. Zum 125. Geburtstag am 19. April 2004, in: Rektor der Universität Leipzig (Hrsg.): Jubiläen 2004. Personen-Ereignisse, Leipzig 2004, S. 31-34.
 Gunter Wesener: Paul Koschaker (1879—1951), Begründer der altorientalischen Rechtsgeschichte und juristischen Keilschriftforschung, in: Karl Acham (Hrsg.): Rechts-, Sozial- und Wirtschaftswissenschaften aus Graz, Wien/Köln/Weimar 2011, S. 273—285.

Примечания 

Родившиеся в герцогстве Каринтия
Выпускники Грацского университета
Востоковеды Германии
Правоведы Германии
Специалисты по римскому праву
Преподаватели Инсбрукского университета
Преподаватели Берлинского университета
Преподаватели Лейпцигского университета
Преподаватели Тюбингенского университета
Члены Прусской академии наук
Члены Баварской академии наук
Члены Саксонской академии наук
Члены Гёттингенской академии наук
Почётные доктора Афинского университета
Почётные доктора Грацского университета
Почётные доктора Лейпцигского университета
Почётные доктора Оксфордского университета
Почётные доктора Фрайбургского университета
Преподаватели Анкарского университета